Lo que le falta al tiempo, novela de la colombiana Ángela Becerra, publicada por Villegas Editores y por el Grupo Planeta en 2007.

Reseña 
La escritora Ángela Becerra creadora del Idealismo Mágico, publica en 2007 Lo que le falta al tiempo (Planeta, Villegas Editores), una novela de misterio y sentimientos que tiene como escenario el París de Saint-Germain-des-Prés, donde deambulan Cádiz, pintor sexagenario en el ocaso de su carrera, y Mazarine, la alumna enamorada que guarda en su casa un secreto que puede cambiar el rumbo del arte. 

Premio Latin Literary Award de Chicago 2007 en dos categorías: Mejor Novela de Misterio y Mejor Novela de Sentimientos..

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Ángela Becerra
 Ángela Becerra en Escritoras.com
 Ángela Becerra en Grupo -Clarín Revista de Cultura
 Ángela Becerra en La Vanguardia 
 
 Ángela Becerra en Lecturalia
 Entrevista a Ángela Becerra por Santiago Cruz Hoyos
 Premio Casa de América - Ed. Planeta, 2009
 Ángela Becerra en Facebook
 
 Ángela Becerra en La Vanguardia
 Ángela Becerra en LaSemana.es